

Прізвище 
 Азовська Марія — українська актриса.
 Азовська Віра Яківна — українська радянська акторка театру.

Інше 
 Азовська флотилія
 Азовська вулиця (Київ)
 Азовська губернія

жіночі форми прізвищ